Першотра́вневе (кол. Преображенське) — село в Україні, у Покровському районі Дніпропетровської області. Населення становить 109 осіб. Орган місцевого самоврядування — Вишнівська сільська рада.

На деяких картографічних ресурсах помилково вказане як Першетравневе.

Географія 
Село Першотравневе знаходиться на правому березі річки Янчул, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Рибне (Гуляйпільський район), нижче за течією на відстані 2,5 км розташоване село Єгорівка, на протилежному березі — село Красногірське (Гуляйпільський район).

Історія 
На території села Першотравневого (колишній хутір Прибрежний) виявлено залишки поселення доби бронзи (III—І тисячоліття до н. е.).

Історична дата утворення 1861 рік. Постало з хутіра Першотравневого.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Першотравневе 

Села Дніпропетровської області
Поселення бронзової доби Дніпропетровської області
Археологія Синельниківського району
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню